Kärcher steht für:
 Kärcher (Unternehmen), Hersteller von Reinigungsgeräten und -systemen 

Kärcher ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Kärcher (1901–1959), deutscher Unternehmer
 Ernst Friedrich Kärcher (1789–1855), deutscher klassischer Philologe und Pädagoge
 Gustav Wilhelm Kärcher, deutscher Spion, siehe Duquesne-Spionagering#Gustav Wilhelm Kärcher
 Hans Kärcher, österreichischer Mediziner
 Hans Jürgen Kärcher (* 1941), deutscher Systemingenieur
 Levin Kärcher (* 1986), deutscher Musikproduzent, DJ und Filmmusiker
 Martin Jakob Kärcher (1875–1951), hessischer Politiker (DVP) 
 Siegfried Kärcher (* 1974), deutscher Maler

Siehe auch:

 Kercher
 Karcher